В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе A предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2017. Состав группы был определён во время жеребьёвки 22 ноября 2016 в Стамбуле, Турция. В группе будут участвовать Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия и Словения. Команды сыграют друг с другом в один круг. Матчи группы пройдут с 31 августа по 6 сентября 2017 года на «Хартвалл-арене» в Хельсинки, Финляндия. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+3).

Результаты матчей

1-й тур

Словения v Польша

Исландия v Греция

Франция v Финляндия

2-й тур

Польша v  Исландия

Греция v Франция

Финляндия v Словения

3-й тур

Франция v  Исландия

Словения v Греция

Финляндия v Польша

4-й тур

Исландия v Словения

Польша v Франция

Греция v Финляндия

5-й тур

Словения v Франция

Греция v Польша

Финляндия v  Исландия

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2017
 Календарь группового этапа

Группа A